Gutiérrez puede referirse a:

Apellido 
 Gutiérrez, apellido.

Personajes

Argentina 
 Juan María Gutiérrez, estadista, jurisconsulto, agrimensor, historiador, crítico y poeta; 
 Ricardo Gutiérrez, médico y escritor;
 Mónica Gutiérrez, periodista;
 Ladislao Gutiérrez, sacerdote;
 Celedonio Gutiérrez, militar y político federal

Colombia 
 Joaquín Fernando Gutiérrez, beisbolista;
 Santos Gutiérrez Prieto, abogado, militar y político;

Costa Rica 
 Gerardo Gutiérrez, futbolista;

Cuba
 Pedro Juan Gutiérrez, escritor;
 Tomás Gutiérrez Alea, cineasta;

Ecuador 
 Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa, político y militar;

España 
 Manuel Gutiérrez Mellado, militar;
 Ibon Gutiérrez Fernández, futbolista;
 Javier Gutiérrez Álvarez, actor;
 Antonio Gutiérrez Vergara, político y sindicalista, exsecretario general de CCOO y diputado, presidente de la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados;
 Jesús Gutiérrez Flores, escritor e historiador;
 Menchu Gutiérrez, escritora;
 Carlos José Gutiérrez de los Ríos, IV Conde de Fernán Núñez;
 Carlos Gutiérrez de los Ríos, I Duque de Fernán Núñez;
 Antoni Gutiérrez, político, secretario general del PSUC y vicepresidente del Parlamento Europeo;
 Francisco Javier Gutiérrez, director de cine;
 José Iván Gutiérrez, ciclista;
 José Luis Gutiérrez, escritor, periodista, exdirector de Diario 16 y editor de Revista LEER;
 Francisco Javier Gutiérrez González, arquitecto, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de León;
 Francisco Javier Gutiérrez González, arqueólogo profesional en Zaragoza;

Estados Unidos 
 Carlos M. Gutiérrez, secretario de comercio de EE. UU.;
 Dominik Gutiérrez, conocido como Dominik Mysterio, luchador profesional;
 Óscar Gutiérrez, conocido como Rey Mysterio, luchador profesional de origen mexicano; padre de Dominik

Honduras 
 Carlos Gutiérrez, diplomático hondureño;

Perú 
 Tomás Gutiérrez, militar y político;
 Miguel Gutiérrez, narrador;
 Rodolfo Gutiérrez Lazo, ingeniero químico;

Uruguay 
 Carlos María Gutiérrez, escritor, periodista y caricaturista;

Desambiguaciones de nombre y apellido 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|
 Antonio Gutiérrez
 Carlos Gutiérrez
 Diego Gutiérrez
 Eduardo Gutiérrez
 Emilio Gutiérrez
 Fernando Gutiérrez
 Gustavo Gutiérrez
</td> Javier Gutiérrez
 Jesús Gutiérrez
 Joaquín Gutiérrez
 José Gutiérrez
 José Luis Gutiérrez
 José María Gutiérrez
 Juan Gutiérrez
 Juan María Gutiérrez
 Manuel Gutiérrez
 Rafael Gutiérrez
 Ricardo Gutiérrez
 Sergio Gutiérrez
|}

Personajes de ficción 
 Gutiérrez: mayordomo de Gold Silver en la serie argentina de dibujos animados ''Hijitus.

Geografía

En Argentina 
 Lago Gutiérrez, lago de la provincia de Río Negro;
 General Gutiérrez, localidad de la provincia Mendoza;
 Juan María Gutiérrez, localidad en la provincia de Buenos Aires;

En Bolivia 
 Gutiérrez, municipio en el departamento de Santa Cruz;

En Colombia 
 Gutiérrez, municipio;
 Gutiérrez, provinpcia;

En España 
 Villagutiérrez (C.P. 09230), Burgos;
 Casgutiérrez (C.P. 32449), Orense;
 Aldeagutiérrez (C.P. 37116), Salamanca;
 Torregutiérrez (C.P. 40211), Segovia;

En México 
 Tuxtla Gutiérrez, municipio;
 Gutiérrez Zamora, municipio.